Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 373 dans le monde.

 RS-373 au Brésil
 Route 373 au Québec, Canada
 Route régionale 373 en Finlande
 Route nationale 373 en France
 Route européenne 373 traversant la Pologne et l’Ukraine